Ліза Реймонд і Ренне Стаббс були чинними чемпіонками, але цього разу грали в парі з іншими партнерками. Реймонд грала в парі з Ліндсі Девенпорт, але вони знялись у другому колі. Стаббс грала в парі з Оленою Бовіною, але вони програли у першому колі.

Лізель Губер і Магдалена Малеєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Асагое Сінобу і Міягі Нана з рахунком 6–4, 3–6, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

NASDAQ-100 Open 2003
NASDAQ-100